Глоговец (словацк. Hlohovec, нем. Freistadt(l) an der Waag, венг. Galgóc, болг. Глоговец) — топоним.

 Глоговец — город в западной Словакии на реке Ваг, у подножья горного массива Поважски Иновец. 
 Глоговец (Болгария) — село в Болгарии. 
 Глоговец (район) — район Трнавского края Словакии.